Lovas Lajos (1866–1935) festőművész
 Lovas Lajos (1967–) író, sci-fi-szerző
 Lovas Lajos (1914–1967) Kossuth-díjas (1951) földműves, tsz-elnök, gazdasági vezető